Hyalopecten är ett släkte av musslor som beskrevs av Winckworth 1932. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Similipecten. Hyalopecten ingår i familjen kammusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kammusslor
Hyalopecten